Agua dulce, Agua Dulce o Aguadulce puede referirse a:

Química 
 agua dulce,  con un mínimo contenido de sales.

Divisiones administrativas 
 Argentina
 Agua Dulce, localidad de la provincia de Tucumán.
 España
 Aguadulce (C.P. 04720), localidad del municipio de Roquetas de Mar, provincia de Almería.
 Aguadulce (C.P. 38687), de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Aguadulce (C.P. 41550), municipio de la provincia de Sevilla.
 Estados Unidos
 Agua Dulce, comunidad de California.
 Agua Dulce (condado de El Paso, Texas)
 Agua Dulce (condado de Nueces, Texas)
 México
 Agua Dulce, municipio de Veracruz.	
 Panamá
 Aguadulce, distrito en la provincia de Coclé.
 Aguadulce, ciudad en el distrito homónimo.
 Uruguay
 Aguas Dulces, localidad del departamento de Rocha.

Batalla 
 Batalla de Aguadulce, 23 de febrero de 1901, durante de la Guerra de los Mil Días.

Gastronomía 
 El aguadulce, como se le conoce en Costa Rica a la bebida hecha a base de panela.